Ходнево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ходнево — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ходнево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.